Qasigissat Kuuat bezeichnet:
 Qasigissat Kuuat (Fluss, Ilulissat), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qasigissat Kuuat (Fluss, Nanortalik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland